Сульс-О-Ре́н (Сульц-О-Ре́н):

 Сульс-О-Рен — коммуна в департаменте Верхний Рейн региона Эльзас на северо-востоке Франции.
 Сульс-О-Рен — кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас в округе Гебвиллер.